Paskudy – wieś w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat
 Paskudy – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat